Бегг () — фамилия.
 Бегг, Вэрил (1908—1995) — британский государственный и военный деятель, губернатор Гибралтара.
 Бегг-Смит, Дейл (род. 1985) — известный австралийский фристайлист, специализирующийся в могуле.